Танха :
 Танха, тришна — понятие индийской философии, обозначающее тягу к жизни как фундаментальное свойство психики всех живых существ.
 Танха () — община в уезде Ламха, провинция Ламдонг, Вьетнам.